Le nom dUSS Delaware est porté par sept navires de lUS Navy, d'après l'État du Delaware :

l, une frégate de 24 canons construite en 1776 et capturée par la Royal Navy en 1777 ;
l, un sloop de 20 canons acheté en 1798 grâce au Naval Act of 1798 ;
l, un navire de ligne de 74 canons, lancé en 1820 et brûlé en 1861 ;
l, un bateau à roues à aubes construit en 1861 et retiré du service en 1865 ;
l, un navire à vapeur, anciennement Piscataqua, et renommé en  1869 ;
l, un cuirassé en service de 1910 à 1924 ;
l, un sous-marin nucléaire d'attaque de  en service depuis 2020.

Delaware